Вудро Уилсон (Вудди) Бледсоу (; р. 12 ноября 1921 — 4 октября 1995) — американский учёный в области искусственного интеллекта, сделавший значительный вклад в теорию распознавания образов и автоматического доказательства.

Некоторые работы

Статьи

Примечания

Ссылки 
 Перечень публикаций на DBLP 
 

Учёные США
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли
Исследователи искусственного интеллекта
Президенты Ассоциации содействия развитию искусственного интеллекта